Abşeron (ou Absheron ou Apchéron) peut désigner :
 Abşeron, une péninsule en Azerbaïdjan ;
 Abşeron, un district (ou raion) situé dans cette péninsule ;
 Abşeron, un bloc pétrolier en mer caspienne, au large de l'Azerbaïdjan, sur lequel la compagnie Total a fait une découverte en .